

Beroep 
Schout, lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde

Nederlands persoon 
Bob Scholte (1902-1983), zanger
Britt Scholte (1997), actrice en presentatrice
Hendrik Scholte (1805-1868), predikant
Henk Scholte (zanger) (1959), zanger-entertainer en radiopresentator
Henrik Scholte (1903-1988), schrijver
Jan Scholte (1910-1976), waterpolospeler
John Scholte, amateurgolfer
Rob Scholte (1958), kunstenaar

Zie ook 
Scholten (doorverwijspagina)